Niemcy:
 Klein Luckow – dzielnica gminy Jatznick w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald  
 Klein Luckow – dzielnica gminy Vollrathsruhe w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Zobacz też:
 Klein Lukow
 Luckow